U-Boot, UBoot, Uboot, U-boat előfordulásai

 U-Boot: a német Unterseeboot (búvárhajó, tengeralattjáró) rövidítése, angolos változata U-boat, több nyelvben elterjedten használják „első és második világháborús német tengeralattjáró” értelemben.
 U-boat – In Enemy Hands német-amerikai háborús kalandfilm, 2004, rend. Tony Giglio.
 U-Boot (koktél): sörből és égetett szeszből összeállított koktélfajta.
 Das U-Boot (Universal Boot Loader) nyílt forráskódú bootstrap szoftver.
 U-Boot (börtön): Kelet-Berlin Lichtenberg kerületében álló épület. 1946–1950 között a szovjet titkosrendőrség, 1951–1989 között az NDK állambiztonsági szervezet (Stasi) titkos pincebörtöne és vallató központja, ma Hohenschönhausen emlékhely.
 U-Boot (mozdony): a DR 119 sorozat NDK-ban elterjedt gúnyneve.